Филони () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Филони, Дэйв (род. 1974) — американский художник-мультипликатор, режиссёр, сценарист, продюсер и актёр озвучивания.
 Филони, Фернандо (род. 1946) — итальянский куриальный кардинал, ватиканский дипломат и сановник.